Mera (DC Comics), een personage uit stripverhalen
 Mera (India), een census town in India
 Mera (rivier), een rivier die stroomt door Zwitserland
 Mera (Vrancea), een gemeente in het Roemeense district Vrancea
 Menrva of Mera, een Etruskische godin